SB 10 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 10, ein Weltrekord-Segelflugzeug
 SStB – Wochein bis Seebenstein, eine österreichische Lokomotivreihe